Paynesville ist der Name verschiedener 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Paynesville (Indiana)
 Paynesville (Kalifornien)
 Paynesville (Michigan)
 Paynesville (Minnesota)
 Paynesville (Missouri)
 Paynesville (New York)
 Paynesville (Virginia)
 Paynesville (West Virginia)
 Paynesville Township (Minnesota)

in Australien:
 Paynesville (Victoria)

in Liberia:
 Paynesville (Liberia)